Robert Wilson (n. 1927), astronomo britannico
Robert Rathbun Wilson (1914-2000), fisico, architetto e scultore statunitense
Robert Wilson (n. 1941), regista e drammaturgo statunitense
Robert Wilson (n. 1957), scrittore britannico
Robert Andrew Wilson (n. 1935), canottiere canadese
Robert James Wilson (n. 1961), calciatore britannico
Robert Woodrow Wilson (n. 1936), astronomo e fisico statunitense
Robert Wilson (n. 1961), calciatore inglese

Bobby Wilson (Robert E. Wilson, n. 1951), cestista statunitense
Bobby Wilson (Robert F. Wilson, n. 1944), cestista statunitense
Bobby Wilson, giocatore di baseball statunitense
Bobby Wilson (Robert Keith Wilson, n. 1935), tennista britannico

Bob Wilson (Robert Wilson jr., 1926-2014), cestista statunitense
Bob Wilson (n. 1867), calciatore irlandese degli anni 1880
Bob Wilson (1928-2006), calciatore inglese
Bob Wilson (n. 1941), calciatore scozzese

Robert Wilson detto Rob (n. 1968), cestista canadese
Rob Wilson (n. 1968), allenatore di hockey su ghiaccio canadese